Sergy kan syfta på:
 Sergy, Ain
 Sergy, Aisne